Toponímia:
Edificacions:
Can Romeu (Font-rubí): edificació del municipi de Font-rubí (Alt Penedès)
Can Romeu (Santa Fe del Penedès): edificació del municipi de Santa Fe del Penedès (Alt Penedès)
Entitats de població:
Can Romeu (Sant Sadurní d'Anoia): entitat de població del municipi de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès)